est un genre éteint d’amphibiens de l'ordre des temnospondyles et de la famille des Dissorophidae. Ces fossiles ont été retrouvés aux États-Unis (au Texas, en Oklahoma, au Nouveau-Mexique et au Nebraska). Il a vécu du Carbonifère terminal (Gzhélien) jusqu'à la fin du Permien inférieur (Kungurien), il y a environ entre 304 et  (millions d'années).

Liste d'espèces 
Selon  :
  Aspidosaurus aphthitos Case, 1911
  Aspidosaurus binasser Berman & Lucas, 2003
  Aspidosaurus chiton Broili, 1904 (espèce type)
  Aspidosaurus glascocki Case, 1910
  Aspidosaurus novomexicanus Williston, 1911

Cladogramme dans Dissorophoidea

Voir aussi 
 Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Notes

Références

Références taxonomiques 
 
 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Amphibien du Carbonifère
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1904
Dissorophidae